Les épreuves de billard des Jeux mondiaux de 2022 auront lieu du 13 et  au .

Quatre épreuves sont prévues dans le cadre des sports de précision qui se dérouleront :
 une épreuve de billard français (carom) 3 bandes messieurs,
 une épreuve de snooker mixte,
 deux épreuves de billard américain (pool version 9-ball), une pour femmes et une pour hommes.

Billard français

Qualifiés

  Dick Jaspers
  Daniel Sanchez
  Pedro Piedrabuena
  Quyet Chien Tran

  Chang-Hoon Seo
  Koji Funaki
  Pedro Gonzalez
  Jose Juan Garcia

  Erick Tellez
  Javier Teran
  Sameh Sidhom
  Marco Zanetti

  Eddy Merckx
  Tayfun Tasdemir
  Martin Horn
  Torbjorn Blomdahl

Tableau

Snooker

Qualifiés

  Florian Nuessle
  Taweesap Kongkitchertchoo
  Andres Petrov
  Julien Leclercq

  Antoni Kowalski
  Victor Sarkis
  Ahsan Ramzan
  Amir Sarkhosh

  Mohamed Thaha Irshath
  Habib Sabah
  Ka Wai Cheung
  Ali Alobaidli

  Pankaj Advani
  Renat Denkha
  Ahmed Aly Elsayed
  Abdelrahman Shahin

Tableau
{{Phase finale à 16 | 3eplace=oui
|H1-E1= Ahsan Ramzan |H1-S1=3 |H1-E2= Ahmed Aly Elsayed |H1-S2=1 |H1-v=1
|H2-E1= Cheung Ka Wai |H2-S1=3 |H2-E2= Wayne Brown |H2-S2=0 |H2-v=1
|H3-E1= Umut Dikme |H3-S1=3 |H3-E2= Habib Subah |H3-S2=0 |H3-v=1
|H4-E1= Ali Al-Obaidli |H4-S1=3 |H4-E2= |H4-S2=0 |H4-v=1
|H5-E1= Florian Nüßle |H5-S1=3 |H5-E2= Renat Denkha |H5-S2=0 |H5-v=1
|H6-E1= Abdelrahman Shahin |H6-S1=3 |H6-E2= Victor Sarkis |H6-S2=0 |H6-v=1
|H7-E1= Pankaj Advani |H7-S1=1 |H7-E2= Darren Morgan |H7-S2=3 |H7-v=2
|H8-E1= Antoni Kowalski |H8-S1=3 |H8-E2= Ahmed Saif |H8-S2=0 |H8-v=1
|Q1-E1= Ahsan Ramzan |Q1-S1=1 |Q1-E2= Cheung Ka Wai |Q1-S2=3 |Q1-v=2
|Q2-E1= Umut Dikme |Q2-S1=1 |Q2-E2= Ali Al-Obaidli |Q2-S2=3 |Q2-v=2
|Q3-E1= Florian Nüßle |Q3-S1=1 |Q3-E2={{nobr| Abdelrahman Shahin}} |Q3-S2=3 |Q3-v=2
|Q4-E1= Darren Morgan |Q4-S1=3 |Q4-E2= Antoni Kowalski |Q4-S2=1 |Q4-v=1
|D1-E1= Cheung Ka Wai |D1-S1=3 |D1-E2= Ali Al-Obaidli |D1-S2=0 |D1-v=1
|D2-E1=

Billard américain femmes

Qualifiées

  Chitra Magimairaj
  Veronika Ivanovskaia
  Eylul Kibaroglu
  Oliwia Zalewska

  Kelly Fisher
  Monica Webb
  Molrudee Kasemchaiyanan
  Jennifer Barretta

  Adriana Villar
  Soledad Ayala
  Elzette Koen
  Brittany Bryant

  Amit Rubilen
  Chieh Yu Chou
  Yuki Hiraguchi
  Eun-Ji Park

Tableau
{{Phase finale à 16 | 3eplace=oui
|H1-E1= Kelly Fisher |H1-S1=9 |H1-E2= Chitra Magimairajan |H1-S2=3 |H1-v=1
|H2-E1= Brittany Bryant |H2-S1=9 |H2-E2= Jennifer Barretta |H2-S2=8 |H2-v=1
|H3-E1= Oliwia Zalewska |H3-S1=9 |H3-E2= Eylul Kibaroglu |H3-S2=4 |H3-v=1
|H4-E1= |H4-S1=0 |H4-E2= Yuki Hiraguchi |H4-S2=9 |H4-v=2
|H5-E1= Chou Chieh-yu |H5-S1=9 |H5-E2= Adriana Villar |H5-S2=6 |H5-v=1
|H6-E1= Monica Webb |H6-S1=8 |H6-E2= Park Eun-ji |H6-S2=9 |H6-v=2
|H7-E1={{nobr| Veronika Ivanovskaia}} |H7-S1=9 |H7-E2= Bernarda Ayala |H7-S2=1 |H7-v=1
|H8-E1= Pia Filler |H8-S1=8 |H8-E2= Rubilen Amit |H8-S2=9 |H8-v=2
|Q1-E1= Kelly Fisher |Q1-S1=9 |Q1-E2= Brittany Bryant |Q1-S2=7 |Q1-v=1
|Q2-E1= Oliwia Zalewska |Q2-S1=6 |Q2-E2= Yuki Hiraguchi |Q2-S2=9 |Q2-v=2
|Q3-E1= Chou Chieh-yu |Q3-S1=9 |Q3-E2= Park Eun-ji |Q3-S2=1 |Q3-v=1
|Q4-E1=

Billard américain hommes

Qualifiés

  Joshua Filler
  Francisco Sanchez-Ruiz
  Wiktor Zielinski
  Albin Ouschan

  Eklent Kaci
  Sanjin Pehilvanovic
  Shane Van Boening
  Matt Edwards

  Gerson Martinez
  Aden Carl Joseph
  John Morra
  Aloysius Yapp

  Tyler Styer
  Omar al Shaheen
  Carlo Biado
  Ping-Chung Ko

Tableau
{{Phase finale à 16 | 3eplace=oui
|H1-E1= Albin Ouschan |H1-S1=11 |H1-E2= Aden Carl Joseph |H1-S2=8 |H1-v=1
|H2-E1= Wiktor Zieliński |H2-S1=10 |H2-E2= Carlo Biado |H2-S2=11 |H2-v=2
|H3-E1= Joshua Filler |H3-S1=11 |H3-E2= Tyler Styer |H3-S2=10 |H3-v=1
|H4-E1= Gerson Martinez |H4-S1=5 |H4-E2= Shane Van Boening |H4-S2=11 |H4-v=2
|H5-E1= Omar Al-Shaheen |H5-S1= |H5-E2= Sanjin Pehlivanović |H5-S2=11 |H5-v=2
|H6-E1= John Morra |H6-S1=11 |H6-E2= Hunter Lombardo |H6-S2=5 |H6-v=1
|H7-E1={{nobr| Francisco Sánchez Ruíz}} |H7-S1=11 |H7-E2= Ko Ping-chung |H7-S2=5 |H7-v=1
|H8-E1= Matt Edwards |H8-S1=3 |H8-E2= Aloysius Yapp |H8-S2=11 |H8-v=2

|Q1-E1= Albin Ouschan |Q1-S1=7 |Q1-E2= Carlo Biado |Q1-S2=11 |Q1-v=2
|Q2-E1= Joshua Filler |Q2-S1=11 |Q2-E2= Shane Van Boening |Q2-S2=3 |Q2-v=1
|Q3-E1= Sanjin Pehlivanović |Q3-S1=11 |Q3-E2= John Morra |Q3-S2=9 |Q3-v=1
|Q4-E1= |Q4-S1=7 |Q4-E2= Aloysius Yapp |Q4-S2=11 |Q4-v=2

|D1-E1= Carlo Biado |D1-S1=8 |D1-E2= Joshua Filler |D1-S2=11 |D1-v=2
|D2-E1=

Médaillés

Tableau des médailles

Références

Liens externes 
  Site officiel

Snooker en 2022
Snooker aux États-Unis
Jeux mondiaux de 2022
2022
Juillet 2022
Sport à Birmingham (Alabama)